Porta Tosa – porta di Milano d'epoca romana.
Porta Tosa – porta di Milano d'epoca medievale.
Porta Tosa (dal 1861 chiamata Porta Vittoria) – porta di Milano d'epoca spagnola.